Torneig de tennis masculí: Qatar ExxonMobil Open 2011
 Torneig de tennis femení: Qatar Ladies Open 2011